Rosén är ett svenskt efternamn som den 31 december 2012 bars av 7382 personer bosatta i Sverige. Vid samma tidpunkt stavade 135 namnet Rosen. Båda dessa namnformer är med i denna artikel, däremot inte  namnet von Rosen, som behandlas separat.

Från Roasjö socken i Sjuhäradsbygden kom prästen Erik Rosenius (1667–1738), vars söner kallade sig Rosén. Från honom stammar de adliga ätterna Rosén von Rosenstein, Rosenblad, von Rosén och Munck af Rosenschöld.

Personer med namnet Rosén eller med varianter av detta namn

A
 Aina Rosén (1909–1994), skådespelare
 Alfred Rosén (1875–1946), handlande och företagsledare
 Anders Rosén, flera personer
 Anders Rosén (fysiker) (1859–1943), läroverkslektor
 Anders Rosén (journalist) (född 1956), programledare i TV
 Anders Rosén (läkare) (född 1932), läkare
 Anders Rosén (musiker) (född 1946), fiolspelman
 Anders Rosén (socialdemokrat) (1958–2020)
 Anders Rosén (vänsterpartist) (född 1959)
 Anita Rosén (1927–1988), skådespelare
 Ann Rosén (född 1956), konstnär
 Anna Hammar-Rosén (1735–1805), tidningsredaktör
 Anton Rosen (1859–1928), dansk arkitekt och möbelformgivare
 Anton Rosén (född 1991), speedwayförare
 Arne Rosén (född 1939), molekylfysiker, professor
 Arvid Rosén (1895–1973), skolman, sångtextförfattare

B
 Barbro Rosen (född 1954), konstnär
 Bengt Rosén (1936–2017), jurist, företagare och politiker
 Bengt Rosén (matematiker) (1936–2022), professor
 Björn Rosén, flera personer
 Björn Rosén (1925–2007), företagsledare
 Björn Rosén (född 1943), militär
 Björn Rosén (född 1948), ämbetsman
 Bo Rosén (1920–2007), författare och redaktör

C
 Calle Rosén (född 1994), ishockeyspelare
 Carin Rosén, hemhjälp hos Stig Wennerström
 Carl Rosén (född 1959), civilekonom
 Carl Bonaparte Roosen (1800–1880), norsk militär och topograf
 Carl-Erik Rosén, förtalad person
 Charles Rosen (1927–2012), amerikansk pianist, musikolog och författare

D
 Daphne Rosen (född 1982), israelisk-amerikansk porrskådespelerska och filmproducent

E
 Einar Rosén (1910–1998), tecknare och grafiker
 Ella Rosén (1911–1984), skådespelare
 Erik Rosén, flera personer
 Erik Rosén (företagare) (1924–2009)
 Erik Rosén (skådespelare) (1883–1967)
 Erik Rosén i Götene (1908–1965), handlare och politiker
 Eric Gabriel von Rosén (1775–1866), justitieråd, hovrättspresident och kyrkomusiker
 Erika Rosén (född 1983), låtskrivare, gitarrist och sångerska

F
 Friedrich Rosen (1856–1935), tysk diplomat och språkvetenskapsman
 Friedrich August Rosen (1805–1837), tysk sanskritist

G
 Gabriel Rosén, flera personer
 Gabriel Rosén (1720–1784), präst, teolog och författare
 Gabriel Rosén (skådespelare) (1911–1971), skådespelare
 Georg Rosen (1820–1891), tysk orientalist
 Gunhild Rosén (1855–1928), balettdansare, balettmästare och koreograf
 Gustaf Rosén (1772–1835), präst och vitter författare
 Gustav Rosén (1876–1942), ämbetsman, politiker, publicist
 Göta Rosén (1904–2006), ämbetsman och politiker

H
 Helena Rosén Andersson (född 1966), justitieråd
 Hilary Rosen (född 1958), amerikansk lobbyist

I
 Ingrid Rosén (1919–2009), författare
 Ivar Rosén (1857–1936), ingenjör

J
 Jacky Rosen (född 1957), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant
 Jan Rosén (född 1948), jurist, professor i civilrätt
 Jerker Rosén (1909–1976), historiker
 Johan Rosén, flera personer
 Johan Rosén (filolog) (1726–1773), tidningsman, journalist och lektor
 Johan Rosén (ishockeyspelare) (född 1967)
 Johan Rosén (skådespelare) (1887–1962), skådespelare
 Johan Magnus Rosén (1806–1885), författare och kompositör
 Johanna Rosén (född 1985), fotbollsspelare
 John Rosén (1844–1910), lexikograf
 Julius Rosen, pseudonym för Nicolaus Duffek (1833–1892), tysk lustspelsförfattare

K
 Karl D.P. Rosén (1874–1961), geodet och kartograf
 Kenneth Rosén (1951–2004), fotbollsspelare och tränare
 Kjell Rosén (1921–1999), fotbollsspelare
 Kjell Rosén (konstnär) (1909–1982), konstnär och porträttmålare

L
 Lennart Rosén (1916–2015), företagsledare

M
 Magnus Rosén (född 1963), basist
 Maria Rosén (född 1951), sångerska
 Marion Rosen (1914–2012), tysk-amerikansk sjukgymnast
 Mikael Rosén, flera personer
 Michael Rosen (född 1946), brittisk romanförfattare
 Mikael Rosén (fotbollsspelare) (född 1974)
 Mikael Rosén (politiker) (född 1955)
 Mikael Rosén (sedevakantist) (född 1958)
 Måns Rosén (1847–1938), präst, lärare och dialektupptecknare
 Måns Rosén (född 1949), epidemiolog

N
 Nathan Rosen (1909–1995), israelisk fysiker
 Nicke Rosén (född 1933), skulptör och illustratör
 Nils Rosén, flera personer
 Nils Rosén (fotbollsspelare) (1902–1951)
 Nils Rosén (militär) (1887–1966)
 Nils Rosén d.y. (1921–2009), civilingenjör, frivilligsoldat och tyskvän
 Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773), läkare, professor och universitetsrektor 
 Nils Arne Rosén (1920–1998), arkitekt
 Nils Gustav Rosén (1907–1993), ämbetsman, statssekreterare, universitetskansler
 Nils Inge Rosén (1916–1973), arkitekt

O
 Ole Rosén (född 1958), svensk-norsk konstnär och bildpedagog

P
 Paul Rosén (1922–2007), skådespelare
 Per Rosén (1838–1914), astronom och geodet
 Per-Olof Rosén (född 1944), konstnär

R
 Robert Rosén, flera personer
 Robert Rosén (ishockeyspelare) (född 1987)
 Robert Rosén (journalist) (född 1944)
 Roger Rosén (född 1974), ishockeyspelare

S
 Sigge Rosén (1913–1985), konstnär och tecknare
 Staffan Rosén, flera personer 
 Staffan Rosén (journalist) (1905–1984), journalist
 Staffan Rosén (filolog) (född 1944), professor i Koreas språk och kultur
 Stellan Rosén (1902–1995), tidningsman
 Susanna Rosén (född 1956), trädgårdsjournalist och författare
 Sven Rosén, flera personer
 Sven Rosén (författare) (1879–1965), lärare. författare och översättare
 Sven Rosén (gymnast) (1887–1963)
 Sven Rosén (pietist) (1708–1750), radikalpietist
 Sven Olof Rosén (1908–1982), konstnär

U
 Ulf Rosén (född 1957), företagsledare
 Ulla Roseen (född 1946), översättare

V
 Vackra Roosen (1839–1912), gatutrubadur

Y
 Yngve Rosén (1911–1979), arkitekt

Å
 Åsa Rosén (född 1967), illustratör och barnboksförfattare

Källor

Svenska efternamn